Никола́й Казаче́нко:
 Казаченко, Николай Александрович (1919—1997) — советский разработчик боеприпасов, специалист по газодинамике, дважды лауреат Сталинской премии.
 Казаченко, Николай Иванович (1913—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Казаченко, Николай Михайлович (1916—1977) — старшина Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.